Pytlick ist der Familienname folgender Personen:
  Andreas Haagen Pytlick (* 2001), dänischer Handballspieler 
 Jan Pytlick (* 1967), dänischer Handballtrainer
 Simon Pytlick (* 2000), dänischer Handballspieler